Er zijn vier meren met de naam Svínavatn (varkenmeer) in IJsland:

Svínavatn, Hvammsfjörður 
Een zeer klein meertje in de Heydalur vallei nabij de Hvammsfjörður fjord op het Snæfellsnes schiereiland.

Svínavatn, Kjölur 
Een ander klein meertje dat ten westen van het veel grotere Blöndulón meer ligt aan het noordelijke stuk van de Kjölurweg.

Svínavatn, Biskupstungnasveit
Een klein meertje bij de kruising van de wegen 35 en 37 in het zuiden van IJsland

Svínavatn, Austur-Húnavatnssýsla 

Een wat groter meer in de buurt van Blönduós met een wateroppervlakte van ongeveer 12 km². Aan de oever van het meer staat het fraaie kerkje Auðkúla, een van de twee achthoekige houten kerkjes op IJsland. Het andere kerkje ligt bij Silfrastaðir. Het meer ligt in de Svínadalur vallei, en dankt haar naam aan het feit dat een van de eerste bewoners, Ingimunder gamli, er een paar varkens kwijtraakte en ze een aantal jaren later in groteren getale terugvond.

Meer in IJsland